Зюльковський Василь Опанасович — радянський військовик часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Зюльковський Ілля Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища